

Armi 
 Fanning – tecnica di tiro con il revolver a singola azione

Geografia 
 Fanning – comunità non incorporata del Kansas, USA
 Fanning – comunità non incorporata del Missouri, USA
 Fanning, noto anche come Tabuaeran – atollo dell'Oceano Pacifico
 Fanning Springs – città degli Stati Uniti d'America, nello stato della Florida

Persone 
 Bernard Fanning – cantante australiano
 Dakota Fanning – attrice statunitense
 Elle Fanning – attrice e modella statunitense
 Mick Fanning – surfista australiano
 Shawn Fanning – informatico statunitense